

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Kopydłowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Kłecko.
 Kopydłowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wilczyn

Zobacz też 
 Kopydłów